Existuje více nositelů příjmení Aaltonen:

 Aimo Aaltonen (1906–1987) – finský komunistický politik
 Arvo Aaltonen (1892–1949) – finský plavec
 Dana Aaltonen (* 1958) – česká basketbalistka
 Juhamatti Aaltonen (* 1985) – finský lední hokejista
 Juhani Aaltonen (* 1938) – jazzový saxofonista a flétnista
 Mika Aaltonen (* 1965) – finský fotbalista
 Mikael Aaltonen (* 1991) – finský lední hokejista
 Nico Aaltonen (* 1988) – finský lední hokejista
 Paavo Aaltonen (1919–1962) – finský gymnasta
 Petri Aaltonen (* 1970) – finský lední hokejista
 Rauno Aaltonen (* 1938) – finský rallyový jezdec
 Uma Aaltonenová (1940–2009) – finská spisovatelka, novinářka a politička
 Timo Aaltonen (* 1969) – finský atlet, koulař
 Wäinö Aaltonen (1894–1966) – finský sochař

Finská příjmení